Merak puede referirse a:
Sentimiento de unidad con el universo derivado del más simple de los placeres.

 Merak, estrella en la constelación de la Osa Mayor.
 Merak (Bután), pequeña aldea al este de Bután.